Суровикино — грузовая и пассажирская станция Волгоградского региона Приволжской железной дороги в городе Суровикине Волгоградской области.

История 
Железнодорожная станция Суровикино открыта в 1900 году. Названа по соседнему хутору, носившему имя первопоселенцев Суровикиных.

В годы Великой Отечественной войны на станции проходили бои.

Деятельность 
На станции осуществляется продажа пассажирских билетов, приём и выдача багажа, приём и выдача повагонных отправок грузов, имеются открытые площадки и подъездные пути. Также производится прием и выдача грузов в универсальных контейнерах 

Имеется железнодорожный вокзал, где расположены кассы и зал ожидания.

Дальнее следование по станции 
По графику 2021 года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования:

Примечания

Ссылки 
 СУРОВИКИНО | Железнодорожная станция
 Железнодорожная станция Суровикино

<center>

Станции Волгоградского региона Приволжской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Волгоградской области